Флаг штата Мараньян был принят 21 декабря 1989.

Символика
Белая звезда олицетворяет штат в «небе Бразилии» и звезду Бета Скорпиона, которая есть на флаге Бразилии. Цвета полос представляют три расы населения: потомков португальцев (белые полосы), местных жителей (красные) и потомков африканских рабов (чёрные). Примечательно, что чёрных полос на флаге меньше всего.

Ссылки 
 Флаги на сайте Flags of the World

Мараньян